Ножа́н-сюр-Марн () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 10 км на схід від Парижа, 5 км на північ від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 14473 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 32158,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Міста-побратими 
  Зігбург, Німеччина
  , Італія
  Беттола, Італія
  Фарині, Італія
  Феррієре, Італія
  Yverdon-les-Bains, Швейцарія
  Назаре, Португалія
  Болеславець, Польща

Галерея зображень

Персоналії 
 Жан Жиро (1938—2012) — французький художник, автор коміксів.

Посилання 

 Офіційний сайт міста Ножан-сюр-Марн
 [ Розташування муніципалітету Ножан-сюр-Марн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн